Себа́стьян Собе́ский (): Собеский, Себастьян (ок. 1486 1557) — польский шляхтич герба «Янина».
 Собеский, Себастьян (ок. 1552 1614) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, дворянин королевский (1594), хорунжий великий коронный (1596), староста росицкий и богуславский; внук предыдущего.